Di seguito una lista di asteroidi dal numero 99001 al 100000 con data di scoperta e scopritore.

99001-99100 

|-
| 99001 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99002 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99003 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99004 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99005 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99006 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99007 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99008 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99009 - ||  || 21 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99010 - ||  || 21 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99011 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99012 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99013 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99014 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99015 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99016 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99017 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99018 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99019 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99020 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99021 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99022 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 99023 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 99024 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99025 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 99026 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 99027 - ||  || 21 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 99028 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99029 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99030 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99031 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99032 - ||  || 17 febbraio 2001 || La Palma
|-
| 99033 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99034 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 99035 - || 2001 EX || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99036 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99037 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99038 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99039 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99040 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99041 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99042 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99043 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99044 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99045 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99046 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99047 - ||  || 14 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99048 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 99049 - ||  || 14 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99050 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99051 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99052 - ||  || 15 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 99053 - ||  || 15 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 99054 - ||  || 15 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 99055 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99056 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99057 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99058 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99059 - ||  || 4 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99060 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99061 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99062 - || 2001 FQ || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99063 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99064 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99065 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99066 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99067 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99068 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99069 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99070 Strittmatter ||  || 22 marzo 2001 || D. Healy
|-
| 99071 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99072 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99073 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99074 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99075 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99076 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99077 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99078 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99079 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99080 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99081 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99082 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99083 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99084 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99085 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99086 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99087 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99088 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99089 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99090 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99091 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99092 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99093 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99094 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99095 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99096 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99097 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99098 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99099 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99100 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|}

99101-99200 

|-
| 99101 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99102 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99103 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99104 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99105 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99106 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99107 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99108 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99109 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99110 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99111 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99112 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99113 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99114 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99115 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99116 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99117 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99118 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99119 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99120 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99121 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99122 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99123 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99124 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99125 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99126 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99127 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99128 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99129 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99130 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99131 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 99132 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99133 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99134 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 99135 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99136 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99137 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99138 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99139 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99140 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99141 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99142 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99143 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99144 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99145 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99146 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99147 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99148 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99149 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99150 - ||  || 29 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 99151 - ||  || 23 marzo 2001 || Črni Vrh
|-
| 99152 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99153 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99154 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99155 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99156 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99157 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99158 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99159 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99160 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99161 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99162 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99163 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99164 - ||  || 23 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 99165 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99166 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99167 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 99168 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99169 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99170 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99171 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99172 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99173 - ||  || 30 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99174 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99175 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 99176 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99177 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99178 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99179 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99180 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99181 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99182 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99183 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99184 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99185 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99186 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99187 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99188 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99189 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 99190 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99191 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 99192 - ||  || 14 aprile 2001 || Črni Vrh
|-
| 99193 Obsfabra ||  || 14 aprile 2001 || P. Manteca
|-
| 99194 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99195 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99196 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99197 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 99198 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99199 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99200 - ||  || 23 aprile 2001 || LONEOS
|}

99201-99300 

|-
| 99201 Sattler ||  || 25 aprile 2001 || P. G. Comba
|-
| 99202 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 99203 - ||  || 26 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99204 - ||  || 26 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99205 - ||  || 25 aprile 2001 || Ametlla de Mar
|-
| 99206 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 99207 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99208 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99209 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99210 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99211 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99212 - ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99213 - ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99214 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99215 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99216 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99217 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99218 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99219 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99220 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99221 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99222 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99223 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99224 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99225 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 99226 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99227 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99228 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99229 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 99230 - || 2001 KL || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99231 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99232 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99233 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99234 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99235 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99236 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99237 - ||  || 24 maggio 2001 || J. Broughton
|-
| 99238 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99239 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99240 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99241 - ||  || 16 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 99242 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 99243 - ||  || 22 maggio 2001 || NEAT
|-
| 99244 - ||  || 28 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 99245 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 99246 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 99247 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 99248 - ||  || 29 maggio 2001 || NEAT
|-
| 99249 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 99250 - || 2001 LH || 10 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99251 - || 2001 LM || 13 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 99252 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 99253 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 99254 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 99255 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 99256 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 99257 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 99258 - ||  || 21 giugno 2001 || Calar Alto
|-
| 99259 - ||  || 26 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 99260 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 99261 - ||  || 15 luglio 2001 || NEAT
|-
| 99262 Bleustein ||  || 20 luglio 2001 || J.-C. Merlin
|-
| 99263 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 99264 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 99265 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 99266 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 99267 - ||  || 18 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 99268 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 99269 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 99270 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 99271 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 99272 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 99273 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 99274 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 99275 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 99276 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99277 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99278 - ||  || 16 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 99279 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99280 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99281 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99282 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99283 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99284 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99285 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99286 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99287 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 99288 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 99289 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 99290 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 99291 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 99292 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 99293 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99294 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99295 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99296 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 99297 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99298 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99299 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99300 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|}

99301-99400 

|-
| 99301 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 99302 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 99303 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99304 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99305 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99306 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99307 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99308 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99309 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99310 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 99311 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 99312 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 99313 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99314 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99315 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99316 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99317 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99318 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99319 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99320 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99321 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99322 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 99323 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99324 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99325 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99326 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99327 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 99328 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 99329 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99330 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99331 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99332 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99333 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 99334 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99335 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99336 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 99337 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99338 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99339 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99340 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99341 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99342 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99343 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99344 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99345 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99346 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99347 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99348 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99349 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99350 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99351 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99352 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99353 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99354 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99355 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99356 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99357 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99358 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99359 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99362 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99363 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99364 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99365 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99366 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99367 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99368 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99369 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99370 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99371 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99372 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99373 - || 2001 YU || 18 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 99374 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99375 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99376 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99377 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99378 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99379 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99380 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99381 - ||  || 19 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 99382 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 99383 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99384 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99385 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99386 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 99387 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 99388 - || 2002 AL || 4 gennaio 2002 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 99389 - || 2002 AN || 5 gennaio 2002 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 99390 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 99391 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99392 - ||  || 9 gennaio 2002 || J. M. Roe
|-
| 99393 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99394 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99395 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99396 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99397 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99398 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99399 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99400 - ||  || 11 gennaio 2002 || NEAT
|}

99401-99500 

|-
| 99401 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99402 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99403 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99404 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99405 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99406 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99407 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99408 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99409 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99410 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99411 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99412 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99413 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99414 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99415 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99416 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99417 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99418 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99419 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99420 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99421 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99422 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99423 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99424 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99425 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 99426 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99427 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99428 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99429 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 99430 - ||  || 19 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99431 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99432 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99433 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99434 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99435 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99436 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99437 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99438 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 99439 - ||  || 2 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 99440 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99441 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99442 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99443 - ||  || 8 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99444 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99445 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99446 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99447 - ||  || 10 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 99448 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99449 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99450 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99451 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99452 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99453 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 99454 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 99455 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99456 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99457 - ||  || 13 febbraio 2002 || R. Clingan
|-
| 99458 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99459 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99460 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99461 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99462 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99463 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99464 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99465 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99466 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99467 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99468 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99469 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99470 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99471 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99472 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99473 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99474 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99475 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99476 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99477 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99478 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99479 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99480 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 99481 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99482 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99483 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99484 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99485 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99486 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99487 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99488 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99489 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99490 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99491 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99492 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99493 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99494 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99495 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99496 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99497 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99498 - ||  || 14 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99499 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99500 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|}

99501-99600 

|-
| 99501 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 99502 - ||  || 11 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99503 Leewonchul ||  || 16 febbraio 2002 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 99504 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99505 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 99506 - ||  || 20 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 99507 - ||  || 6 marzo 2002 || P. Kušnirák
|-
| 99508 - ||  || 9 marzo 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 99509 - ||  || 14 marzo 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 99510 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99511 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 99512 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99513 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99514 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99515 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99516 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99517 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99518 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99519 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99520 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99521 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99522 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99523 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99524 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99525 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99526 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99527 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99528 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 99529 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99530 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99531 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99532 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99533 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99534 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99535 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99536 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99537 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99538 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99539 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99540 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99541 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99542 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99543 - ||  || 2 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99544 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99545 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99546 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99547 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99548 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99549 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99550 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99551 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99552 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99553 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99554 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99555 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99556 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99557 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99558 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99559 - ||  || 19 marzo 2002 || Fountain Hills
|-
| 99560 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99561 - ||  || 20 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99562 - ||  || 16 marzo 2002 || G. Hug
|-
| 99563 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99564 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99565 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99566 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99567 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99568 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99569 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99570 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99571 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99572 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99573 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99574 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99575 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99576 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99577 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99578 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 99579 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99580 - ||  || 21 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99581 Egal ||  || 21 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 99582 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 99583 - ||  || 7 aprile 2002 || Essen
|-
| 99584 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99585 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99586 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99587 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99588 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99589 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99590 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99591 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99592 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99593 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99594 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99595 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99596 - ||  || 14 aprile 2002 || J. Nomen
|-
| 99597 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99598 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99599 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99600 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|}

99601-99700 

|-
| 99601 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99602 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99603 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99604 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99605 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99606 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99607 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99608 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99609 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99610 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99611 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99612 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99613 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99614 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99615 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99616 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99617 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99618 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99619 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99620 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99621 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99622 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99623 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99624 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99625 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 99626 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99627 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99628 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99629 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99630 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99631 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99632 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99633 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99634 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99635 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 99636 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99637 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99638 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99639 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99640 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99641 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99642 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99643 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99644 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99645 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99646 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99647 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99648 - || 2002 HR || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99649 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99650 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99651 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99652 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99653 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99654 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99655 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99656 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99657 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99658 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99659 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99660 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99661 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99662 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99663 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 99664 - ||  || 18 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 99665 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99666 - ||  || 30 aprile 2002 || NEAT
|-
| 99667 - ||  || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99668 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99669 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99670 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 99671 - ||  || 3 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99672 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99673 - ||  || 6 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99674 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 99675 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99676 - ||  || 6 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99677 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99678 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99679 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99680 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99681 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99682 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99683 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99684 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99685 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99686 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99687 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99688 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99689 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99690 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99691 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99692 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99693 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99694 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99695 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99696 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99697 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99698 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99699 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99700 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|}

99701-99800 

|-
| 99701 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99702 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99703 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99704 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99705 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 99706 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99707 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99708 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99709 - ||  || 10 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99710 - ||  || 10 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 99711 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99712 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99713 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99714 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99715 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99716 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99717 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99718 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99719 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99720 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99721 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99722 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99723 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99724 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99725 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99726 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99727 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99728 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99729 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99730 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99731 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99732 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99733 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99734 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99735 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99736 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99737 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99738 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99739 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99740 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99741 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99742 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99743 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99744 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99745 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99746 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99747 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99748 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99749 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99750 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99751 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99752 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99753 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99754 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99755 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99756 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99757 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99758 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99759 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99760 - ||  || 15 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 99761 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99762 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99763 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99764 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99765 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99766 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99767 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99768 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99769 - ||  || 14 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99770 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99771 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99772 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99773 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99774 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99775 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99776 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99777 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99778 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99779 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99780 - ||  || 3 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 99781 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99782 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99783 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 99784 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99785 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99786 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99787 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99788 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99789 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99790 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99791 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99792 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99793 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99794 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 99795 - ||  || 19 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 99796 - ||  || 17 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 99797 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 99798 - || 2002 LT || 2 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99799 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 99800 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|}

99801-99900 

|-
| 99801 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99802 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99803 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99804 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99805 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99806 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99807 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99808 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99809 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99810 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99811 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99812 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99813 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99814 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99815 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99816 - ||  || 5 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 99817 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 99818 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99819 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99820 - ||  || 15 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 99821 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 99822 - || 2002 MA || 16 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 99823 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 99824 Polnareff ||  || 29 giugno 2002 || M. Ory
|-
| 99825 - ||  || 12 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 99826 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99827 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99828 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99829 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99830 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99831 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99832 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99833 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99834 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99835 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99836 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99837 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99838 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99839 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99840 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99841 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99842 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99843 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99844 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99845 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99846 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99847 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99848 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99849 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99850 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99851 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99852 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99853 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99854 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99855 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99856 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99857 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 99858 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99859 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99860 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99861 Tscharnuter ||  || 29 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99862 Kenlevin ||  || 23 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99863 Winnewisser ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99864 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 99865 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99866 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99867 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99868 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99869 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99870 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99871 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99872 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99873 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99874 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99875 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99876 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99877 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99878 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99879 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99880 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99881 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99882 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99883 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99884 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 99885 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99886 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99887 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99888 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99889 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99890 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99891 Donwells ||  || 9 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 99892 - || 2002 QL || 16 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 99893 - || 2002 QX || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99894 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99895 - ||  || 16 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 99896 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99897 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99898 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99899 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99900 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|}

99901-100000 

|-
| 99901 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 99902 - ||  || 18 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99903 - ||  || 17 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99904 - ||  || 27 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 99905 Jeffgrossman ||  || 27 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 99906 Uofalberta ||  || 17 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 99907 - || 1989 VA || 2 novembre 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| 99908 - ||  || 20 luglio 1990 || A. Lowe
|-
| 99909 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 99910 - ||  || 2 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 99911 - ||  || 28 settembre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 99912 - ||  || 31 ottobre 1995 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 99913 - ||  || 7 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 99914 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 99915 Henarejos ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 99916 - ||  || 3 gennaio 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 99917 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 99918 - ||  || 18 settembre 1998 || CSS
|-
| 99919 - ||  || 8 settembre 1999 || L. Šarounová
|-
| 99920 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 99921 - ||  || 15 settembre 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 99922 - ||  || 13 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 99923 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 99924 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 99925 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 99926 - ||  || 8 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 99927 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 99928 Brainard ||  || 4 marzo 2000 || CSS
|-
| 99929 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 99930 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 99931 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 99932 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 99933 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 99934 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 99935 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 99936 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 99937 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 99938 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 99939 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 99940 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 99941 Lonniewege ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 99942 Apophis ||  || 19 giugno 2004 || R. A. Tucker, D. J. Tholen, F. Bernardi
|-
| 99943 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 99944 - || 2710 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99945 - || 4589 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99946 - || 4134 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99947 - || 4220 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99948 - ||  || 23 settembre 1952 || L. E. Cunningham
|-
| 99949 Miepgies || 1972 FD || 16 marzo 1972 || T. Gehrels
|-
| 99950 Euchenor ||  || 19 settembre 1973 || Palomar
|-
| 99951 - ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 99952 - ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 99953 - || 1978 ND || 7 luglio 1978 || C. T. Kowal
|-
| 99954 - || 1978 NH || 10 luglio 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 99955 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 99956 - || 1978 VA || 5 novembre 1978 || E. F. Helin
|-
| 99957 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99958 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99959 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99960 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99961 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99962 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99963 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99964 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99965 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99966 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99967 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 99968 - ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 99969 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 99970 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 99971 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 99972 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99973 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99974 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99975 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99976 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99977 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99978 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99979 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99980 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99981 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99982 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99983 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99984 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99985 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99986 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99987 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99988 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99989 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99990 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99991 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99992 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99993 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99994 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99995 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99996 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99997 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99998 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 99999 - || 1981 FP || 28 marzo 1981 || Harvard Observatory
|-
| 100000 Astronautica ||  || 28 settembre 1982 || J. Gibson
|}

Collegamenti esterni 
 

0099001